Muro (Mallorca), municipi de Mallorca 
 Muro d'Alcoi, municipi del Comtat (Alacant) 
 Muro (Còrsega), comuna de l'Alta Còrsega (França)
 Muro de Aguas municipi de la Rioja, a la regió de la Rioja Baixa
 Muro en Cameros municipi a la comarca del Camero Viejo, de La Rioja (Espanya).

Vegeu també 
 Mur
 Muros